Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2001 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 25 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Daniela Hantuchová et Leoš Friedl battent Liezel Huber et Mike Bryan en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Rennae Stubbs Todd Woodbridge||align=center||| Daniela Hantuchová Leoš Friedl
|-
|2|| Ai Sugiyama Ellis Ferreira||align=center|1/4 de finale|| Liezel Huber Mike Bryan
|-
|3|| Cara Black Sandon Stolle||align=center||| Henrieta Nagyová Martin Damm
|-
|4|| Elena Likhovtseva Mahesh Bhupathi||align=center|1/2 finale|| Liezel Huber Mike Bryan
|-
|5|| Kimberly Po Donald Johnson||align=center|1/4 de finale|| Daniela Hantuchová Leoš Friedl
|-
|6|| Lisa Raymond Leander Paes||align=center||| Lisa McShea Bob Bryan
|-
|7|| Arantxa Sánchez Jared Palmer||align=center||| Elena Tatarkova John-Laffnie de Jager
|-
|8|| Barbara Schett Joshua Eagle||align=center||| Katie Schlukebir Jason Weir-Smith
|}

|-
|9|| Nicole Arendt Mark Knowles||align=center||| Nannie De Villiers Myles Wakefield
|-
|10|| Paola Suárez Lucas Arnold Ker||align=center||| Liezel Huber Mike Bryan
|-
|11|| Janette Husárová Petr Pála||align=center||| Kim Grant Ashley Fisher
|-
|12|| Amanda Coetzer Rick Leach||align=center||| Kimberly Po Donald Johnson (5)
|-
|13|| Miriam Oremans Jiří Novák||align=center||| Daniela Hantuchová Leoš Friedl
|-
|14|| Jelena Dokić Jeff Tarango||align=center||| Elena Likhovtseva Mahesh Bhupathi (4)
|-
|15|| Karina Habšudová David Rikl||align=center|1/2 finale|| Daniela Hantuchová Leoš Friedl
|-
|16|| Tathiana Garbin Pavel Vízner||align=center||| Katarina Srebotnik Tom Vanhoudt
|}

|-
|1|| Victoria Davies James Davidson||align=center||| Nathalie Dechy Julien Boutter
|-
|2|| Julie Pullin Barry Cowan||align=center||| Miriam Oremans Jiří Novák (13)
|-
|3|| Helen Crook James Nelson||align=center||| Kimberly Po Donald Johnson (5)
|-
|4|| Jennifer Capriati Steven Capriati||align=center||| Nicole Arendt Mark Knowles (9)
|-
|5|| Lorna Woodroffe Kyle Spencer||align=center||| Katarina Srebotnik Tom Vanhoudt
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2001
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Tennis en Angleterre en 2001
Tennis en juin 2001
Tennis en juillet 2001